George Byng (1. wicehrabia Torrington)
 George Byng (3. wicehrabia Torrington)
 George Byng (4. wicehrabia Torrington)
 George Byng (6. wicehrabia Torrington)
 George Byng (7. wicehrabia Torrington)
 George Byng (8. wicehrabia Torrington)
 George Byng (1764–1847)